Карагуататуба () — муниципалитет в Бразилии. Входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Параиба-Паулиста. Входит в экономико-статистический микрорегион Карагуататуба, который входит в Вали-ду-Параиба-Паулиста. Население составляет 88 815 человек на 2007 год. Занимает площадь 483,950 км². Плотность населения — 183,52 чел./км².

История 
Город основан 20 апреля 1857 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 682.673.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 7.168,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,802  (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сан-Паулу